Дражны Тайлы — река в России, протекает по Тогучинскому и Маслянинскому районам Новосибирской области. Устье реки находится в 44 км по правому берегу реки Суенга. Длина реки составляет 18 км. Русло реки сильно узуродовано действиями промышленных старателей.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от города Барнаул до Новосибирского гидроузла, без реки Чумыш, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Суенги
Реки Тогучинского района
Реки Маслянинского района